

Anno 
 154 o 154 a.C.

Codici 
 154  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Cortina d'Ampezzo

Matematica 
 154 – numero

Musica 
 154  – album dei Wire del 1979